Firouz  (en persan فیروز, « victorieux », « triomphant » ou « prospère »), aussi transcrit sous les formes de Feroze, Firoz, Feroz, Firuz, Péroz ou Pirouz, est un nom masculin persan.

Personnes célèbres
Péroz Ier, un souverain sassanide de Perse ayant régné de 457 à 484
Péroz II, un souverain sassanide de Perse, qui règne quelques mois en 630
Péroz III, un souverain sassanide de Perse, ayant régné de 651 à 677
Péroz (fils de Shapur de Mésène), un prince sassanide du  
Firouz (vers 1098), un Arménien qui aida les croisés à pénétrer dans Antioche lors de la Première Croisade
Firouz Chah, un ancêtre d'Ismail Ier, fondateur de la dynastie iranienne des Safavides
Rukn ud-Dîn Fîrûz Shâh (mort en 1236), un sultan de Delhi de la dynastie des esclaves
Jalâl ud-Dîn Fîrûz Khaljî (mort en 1296), un sultan de Delhi, fondateur de la dynastie des Khaldjî.
Fîrûz Shâh Tughlûq (1305-1388), un sultan de Delhi de la dynastie des Tughlûq
Feroze Khan (1904-2005), un joueur de hockey sur gazon indien, puis pakistanais, médaillé olympique en 1928
Firuz Kazemzadeh (né en 1924), un historien américain
Fairuz (née en 1934), chanteuse libanaise
Feroz Khan (1939–2009), acteur indien
Pirouz Nahavandi, général et soldat de l'armée sassanide, assassin du calife Omar ibn al-Khattâb

Toponymes
Firuz Kuh, une ville d'Iran dans la province de Téhéran.
Firuz Abbad :
Firuz Abbad, une ville d'Iran dans la province du Fars
Firuzabad, le nom donné à Delhi lors de sa reconstruction en 1354 par Firouz Chah